Мијатовић је доста распрострањено српско презиме. 

У Србији је ово презиме настало од имена Мијат додавањем наставка овић, који означава припадност потомка претку, обично оцу. Наиме, до прве половине 19. века у Србији је систем презимена био патронимски, односно син је добијао презиме по оцу додавањем наставака. Тек у време кнеза Милоша прекида са праксом патронимских промена презимена и тадашња презимена се фиксирају за стално. 

Неки од познатијих Мијатовића су:

 Анђелко Мијатовић, историчар, Хрватска
 Брана Мијатовић, професор музике, САД
 Драгана Мијатовић, професор физике, Холандија
 Жарко Мијатовић, глумац, БиХ
 Зоран Мијатовић, УДБА (СДБ, ДБ)
 Мијат Мијатовић, професор астрономије, Македонија
 Мијат Мијатовић, адвокат и певач
 Мирољуб Мијатовић, позоришни глумац, редитељ и делатник, БиХ
 Ненад Мијатовић, кошаркаш 
 Предраг Мијатовић, фудбалер
 Цвијетин Мијатовић, политичар
 Чедомиљ Мијатовић, економиста и политичар

Српска презимена